Gérard Encausse (1865 - 1916), anomenat 'Papus', esoterista francès d'origen espanyol
 Papus o vil·là, estructura que en algunes plantes tenen alguns fruits que els permet disseminar-se a través de l'acció del vent
 Papus o papu, espantamainades més conegut del folklore català
 El Papus, setmanari d'humor corrosiu editat a Barcelona entre 1972 i 1987